Lindeman (wijk), een wijk in Heusden-Zolder, België
Lindeman Cove, een baai in Alaska, Verenigde Staten
Lake Lindeman (Alaska), een meer in Alaska, Verenigde Staten
Lake Lindeman (Canada), een meer in Brits Columbia, Canada
Mount Lindeman, een berg in Brits Columbia, Canada
Lindeman Islands, een eilandengroep van Australië
Nationaal park Lindeman Islands, een nationaal park van Queensland

Personen:
Lindeman (achternaam), een familienaam
Anna Lindeman (1859-1938), een Noors componiste en muziekpedagoge
Bert-Jan Lindeman (1989), een Nederlands wielrenner
Jan Christiaan Lindeman (1921-2007), een Nederlands botanicus
Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887), een Noors componist
Wijbert Lindeman (1909-1988), een Nederlands Engelandvaarder

Zie ook 
Wet van Lindeman
Lindemann (doorverwijspagina)